Campoalegre kan syfta på:

Colombia 

 Campoalegre (kommun), Huila, 
 Campoalegre (ort), Huila,